«What a Wonderful World» — шостий студійний та перший різдвяний альбом американської кантрі-співачки Ліенн Раймс. В США альбом вийшов 12 жовтня 2004.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Ліенн Раймс
Альбоми Curb Records
Різдвяні альбоми
Англомовні музичні альбоми